Мирке могу бити:

 Мирке (Јабланица), насељено мјесто у општини Јабланица, Федерација БиХ, БиХ
 Мирке (Врхника), насељено мјесто у општини Врхника, Република Словенија